Esparraguera de monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asparagus albus; o
 el nombre común de la planta Asparagus horridus.